est la formule brute de plusieurs isomères

 trimécaïne, numéro CAS 
 lupanine, numéro CAS , racémique
 (+)-lupanine, numéro CAS 
 (–)-lupanine, numéro CAS